Андре́й Казако́в:
 Казаков, Андрей Витальевич (род. 1956) — советский и российский кларнетист, музыкальный педагог.
 Казаков, Андрей Владимирович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Казаков, Андрей Игоревич (род. 1965) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.